Hitzberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hitzberger (* 1955), Schweizer Koch, Gastronom und Hotelier
 Erna Hitzberger (1905–2003), deutsche Textildesignerin
 Otto Hitzberger (1878–1964), deutscher Bildhauer